Agroecomyrmex duisburgi — ископаемый вид муравьёв, единственный в составе рода †Agroecomyrmex из подсемейства Agroecomyrmecinae (Formicidae). Балтийский янтарь.

Описание 
Длина около 5 мм. В усиках 12 члеников с 3-члениковой булавой. Глаза расположены ближе к задним углам головы, усиковые бороздки глубокие, кончик брюшка загнут вниз и вперёд, как у представителей родов Proceratium, Discothyrea (Proceratiinae) и Gnamptogenys (Ectatomminae). Заднегрудка с двумя проподеальными шипиками. Стебелёк состоит из двух члеников, петиоля и постпетиоля. Найдены в балтийском янтаре. Возраст находки около 40 млн лет (эоцен). Вид был впервые описан в 1868 году австрийским мирмекологом Густавом Майром под названием †. В 1910 году американский мирмеколог Уильям Мортон Уилер выделил его в отдельный род †.

См. также 
 Armaniidae
 Formiciinae

Примечания

Литература 
 Bolton B. 1995. A new general catalogue of the ants of the world. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 504 pp. (page 61)
 Brown W. L., Jr.; Kempf W. W. 1968 [1967]. Tatuidris, a remarkable new genus of Formicidae (Hymenoptera). Psyche (Camb.) 74: 183—190 (page 184, Agroecomyrmex в составе Myrmicinae, Agroecomyrmecini)

Ссылки 
 
Вымершие муравьи
Фоссилии, описанные в 1868 году
Насекомые эоцена
Инклюзы балтийского янтаря из России
Ископаемая фауна Евразии
†
Таксоны, описанные Густавом Майром